Coffin může být:

 Coffin (velrybářská rodina) – skupina velrybářů z amerického ostrova Nantucket ve státě Massachusetts, lovící od 17. do 19. století

příjmení
 Charles A. Coffin (1844–1926) – americký podnikatel
 Charles L. Coffin – americký inženýr a vynálezce